Mirodenie se poate referi la:
 Mirodenie - condiment de natură vegetală, deosebit de aromat sau picant
 Mirodenie - mireasmă, aromă, parfum
  - drog ficțional din Universul Dune
 Mirodenie - numele a două plante din familia crucifere, cu flori plăcut mirositoare:
 Hesperis tristis - plantă cu flori galbene-verzui, care crește la marginea pădurilor
 Hesperis matronalis (nopticoasă)